Schlattbach ist ein Gewässername:

 Schlattbach (Linth, Rüti), linker Zufluss der Linth in Rüti, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Schlattbach (Linth, Schlatt), auch Alpbach, rechter Zufluss der Linth bei Schlatt bei Netstal, Stadt Glarus, Kanton Glarus

Siehe auch:
 Schlatbach
 Schlattgraben
 Schlattenbach